Автокатастрофа:
 Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.
 «Автокатастрофа» () — триллер Дэвида Кроненберга, номинированный на Золотую пальмовую ветвь.